Taima ist:
 einer Oase in Saudi-Arabien, siehe Tayma
 Taima (Kuwait), Stadt in Kuwait
 Taima, ein Musikprojekt der kanadischen Musiker Elisapie Isaac und Alain Auger

Taima ist der Familienname von:
 Richard Taima (* 1971), sambischer Politiker